Майская ночь — опера Николая Римского-Корсакова в 3-х действиях, на собственное либретто, по мотивам одноименной повести Н. В. Гоголя.

История создания 
По словам Римского-Корсакова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя (1831—1832) с детства были его любимой книгой, а «Майская ночь» нравилась ему больше других повестей. Мысль использовать её сюжет для оперы была подсказана летом 1872 года будущей женой, которой опера и была впоследствии посвящена. Работа началась летом 1877 года на даче в Лигове под Петербургом. Композитор написал план и либретто «Майской ночи», «держась в точности сюжета Гоголя и поскольку возможно сохраняя его разговорный текст, имеющийся в изобилии
в его повести».

[Премьера «Майской ночи» состоялась 9 (21) января 1880 года на сцене Мариинского театра в Петербурге. Главные партии исполняли: Левко — П. Лодий, Ганна — М. Славина, Голова — Ф. Стравинский, Панночка — Ф. Велинская, Каленик — И. Мельников. Дирижировал Э. Направник.

Затем опера была поставлена другими театрами России, а также за границей (Франкфурт, Прага). В спектаклях принимали участие выдающиеся артисты. В московском театре частной оперы Мамонтова партию Панночки исполняла Н. Забела-Врубель, Головы — Ф. Шаляпин; дирижировал С. Рахманинов. В Большом театре незабываемый образ Левко создал Л. Собинов, позднее в партиях Ганны и Левко выступали М. Максакова и С. Лемешев.] — копивио: полностью, без изменений, перенесена из:ФЭБ. Римский-Корсаков. «Майская ночь: Опера в 3 д., 4 карт.: По повести Н. В. Гоголя / Музыка Н. А. Римского-Корсакова; [Ред. и предисл.] А. Величко. — М.: Гос. муз. изд-во, 1959. — 86 с. — (Оперные либретто)»http://feb-web.ru/feb/gogol/music/composers/rimsry-korsakov/nots/may-night/lmn-001-.htm?cmd=p. В сносках этот источник не указан.

Действующие лица 
 Голова — бас
 Левко — тенор
 Ганна — меццо-сопрано
 Каленик — баритон или высокий бас
 Писарь — бас
 Винокур — тенор
 Свояченица — контральто
 Панночка — сопрано
 1-я русалка (наседка) — меццо-сопрано
 2-я русалка (ворон) — меццо-сопрано
 3-я русалка (мачеха) — меццо-сопрано
Парубки, девушки, десятские и русалки

Краткое содержание 
Действие происходит в Малороссии, близ Диканьки, на Троицкой или Русальной неделе в начале XIX века.

Действие 1 
Свидание сына деревенского Головы — Левко с Ганной.

По просьбе любимой Левко рассказывает историю, связанную со здешними местами: жена покойного сотника — ведьма — извела его дочь. Не выдержав обид, Панночка бросилась в озеро и обернулась русалкой. вслед за ней превратилась в русалку и её мачеха. До сих пор гадает Панночка, кто из её подруг — ведьма.

Пьяный Каленик разыскивает дорогу домой. Девушки показывают ему на дом Головы.

Голова против женитьбы сына на Ганне, он сам не прочь поухаживать за ней. Левко, услышав любовные излияния Головы, решает проучить старого волокиту.

Действие 2 
Голова и Свояченица беседуют с Винокуром. Появляется Каленик. Не обращая внимания на хозяев, он устраивается на покой. Кто-то разбивает окошко, и до слуха Головы доносятся обидные слова песни. Голова выскакивает из хаты и тащит за собой виновника — переодетого Левко.

Погасла лампа, и злоумышленника в темноте запирают в чулан.

Писарь сообщает, что им схвачен и посажен в казённую хату зачинщик переполоха. Голова не верит. Открывают чулан, и … там оказывается Свояченица.

Действие 3

Картина 1 
Писарь, Винокур и Голова с десятскими у казённой хаты. Их взорам предстаёт свояченица. Лишь после того, как она осеняет себя крестом, казаки верят, что она не сатана.

Картина 2 
Левко у озера.

Появляются русалки. Они затеяли игру в «ворона». Левко по просьбе Панночки угадывает мачеху. Русалки увлекают с собой на дно ведьму, а Панночка передаёт Левко записку и исчезает.

Левко с запиской в руке просыпается. Голова, Писарь и Винокур, признав в Левко виновника вчерашнего переполоха, пытаются его связать. К удивлению присутствующих, в записке, найденной у Левко, комиссаровой рукой Голове отдаётся приказ: немедленно сыграть свадьбу Левко и Ганны.

Записи

Аудиозаписи 

Источники: ,

Видеозапись

Ссылки 
 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Майская ночь»
 Либретто оперы «Майская ночь»

Оперы 1880 года
Оперы по произведениям Николая Гоголя
Оперы Николая Римского-Корсакова
Оперные премьеры Мариинского театра
Национальные оперы